Hohe Lilie ist der Name

 eines ehemaligen Wohn- und Geschäftshauses in Leipzig, Geburtshaus von Clara Schumann, siehe Hohe Lilie (Leipzig)
 des Stadtmuseums in Naumburg (Saale), siehe Naumburg (Saale)#Stadtmuseum „Hohe Lilie“